Pot of Gold, olla de oro en idioma inglés puede referirse a:

 Pot of Gold, una roca marciana.
 Pot of Gold, un álbum del grupo Rainbow.
 Pot of Gold, una canción de Akon.
 Pot of Gold, una canción de Game.